Rezultati Prvenstva Avstralije 1910 v tenisu za moške posamično.

Legenda 
Legenda

Zaključni boji

Viri 
 

Moški posamično
1910